Vacaria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vacaria (ort), Rio Grande do Sul, 
 Vacaria (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar